Ягала — річка на території Естонії.
 Ягала — водоспад на річці Ягала в Естонії.
 Ягала — концентраційний табір на території Естонії 1942—1943 років.